El término segregación puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 a la segregación de genes;
 a la segregación municipal;
 a la segregación patrimonial;
 a la segregación por edad;
 a la segregación racial;
 a la segregación religiosa;
 a la segregación sexual.